Le  Championnat du monde de rink hockey masculin s'est déroulé en 1974 à Lisbonne, au Portugal.

Le Portugal remporte à cette occasion sa onzième couronne mondiale.

Résultats 

|}

Liens externes 
 

1974
Rink hockey
Rink hockey 1974
1974 au Portugal
Sport en mai 1974
Sport en juin 1974